Râul Șipot se poate referi la:

 Râul Șipot, Canalul Timiș
 Râul Șipot, Crișul Repede
 Râul Șipot, Ohaba
 Râul Șipot, Strei

Altele 
 Râul Valea la Șipot
 Râul Șipoaia
 Râul Șipotoaia

Vezi și 
 Șipot (dezambiguizare)

 Râul Șipotu (dezambiguizare)
 Râul Șipotele (dezambiguizare)

Toponime românești